Jürgen Thorwald
 Torwald – imię męskie, także jako Thorvald